Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Wels-Pernau enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Katastralgemeinde Pernau in der oberösterreichischen Stadt Wels.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Wels-Pernau
!